Dreetz steht für:

Gemeinden:
 Dreetz (Brandenburg), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Land Brandenburg
 Dreetz (Mecklenburg), Landkreis Rostock, Land Mecklenburg-Vorpommern

Seen:
 Dreetzsee (Carwitz), Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Land Mecklenburg-Vorpommern
 Dreetzsee (Neulöwenberg), Gemeinde Löwenberger Land, Land Brandenburg

Personen:
 Ekkehard Dreetz (* 1954), deutscher Professor für Elektrische Messtechnik

Siehe auch:
 Dretz